Рустамов Узбек Агзамович (, ,  — ,  — советский государственный деятель.

Биография 
Родился 11 сентября 1926 года в Ташкенте — в семье служащего, скончался 5 июня 2011 года в Ташкенте.
Образование — высшее, историк-востоковед.
1945—1950 — студент Восточного факультета САГУ.
1950—1953 — аспирант Института востоковедения Академии наук Узбекской ССР.
Ученая степень — кандидат исторических наук. Тема кандидатской диссертации: Пригиндукушские княжества северной Индии в конце XIX и начале XX веков.
Автор трех монографий и более пятидесяти научных и научно-популярных статей.
Имеет дипломатический ранг Советника I класса.

Трудовая деятельность 
 1953—1956 — младший научный сотрудник Института востоковедения Академии наук УзССР
 1956—1959 — помощник министра иностранных дел Узбекской ССР.
 1959—1960 — зав. протокольно-консульским Отделом МИД Узб. ССР.
 1960—1970 — заместитель министра иностранных дел Узбекской ССР.
 1970—1980 — заведующий отделом информации и зарубежных связей ЦК Компартии Узбекистана
 1980—1989 — уполномоченный Совета по делам религий при Совете Министров СССР по Узбекской ССР.
 1990—1991 — старший научный редактор Межреспубликанского филиала Института научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС в г. Ташкенте.
 1991—1993 — заместитель председателя Президиума правления Общества охраны памятников истории и культуры Узбекистана.
 1993—1994 — вице-президент по вопросам внешних экономических связей Корпорации «Крамдс-Дост»
 1994 — 05.06.2011 — Генеральный представитель фирмы «Интерконсептс, Инкорпорейтед» (США) в Республике Узбекистан.
 С 1989 года — персональный пенсионер союзного значения.

Правительственные награды 
 Орден «Знак Почёта» (1966)
 Орден «Знак Почёта» (1971)
 Медаль «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Почетные грамоты Президиума Верховного Совета УзССР (1965, 1974, 1976, 1984)
 Медаль «Ветеран труда» (1989).

Участие в выборных органах 
 член Ревизионной комиссии Компартии Узбекистана двух созывов (1971—1975, 1976—1981);
 депутат Верховного Совета Каракалпакской АССР двух созывов (1971—1975, 1976—1981).

Выпускники Национального университета Узбекистана
Кандидаты исторических наук
Востоковеды СССР
Востоковеды России
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Награждённые медалью «Ветеран труда»
Персональные пенсионеры союзного значения